Een geografische naam:
 Schuilenburg (Friesland) (Skûlenboarch), buurtschap in de gemeente Tietjerksteradeel.
 Schuilenburg (Overijssel), buurtschap in de gemeente Hellendoorn.
 Schuilenburg (Amersfoort), wijk in Amersfoort.
 Randenbroek-Schuilenburg, wijk in Amersfoort.
 Schuilenburg (Neuenhaus), plaats bij Neuenhaus in Duitsland.
 Schuilenburg (Rotterdam), water.

Een gebouw:
 Havezate Schuilenburg, ruïne bij Hellendoorn (Overijssel).
 Kasteel Schuilenburg (Gelderland), ruïne in de gemeente Oude IJsselstreek.

Zie ook
 Schuylenburg (doorverwijspagina)